В этой статье представлен список матчей сборной Белоруссии по футболу в период с 1992 по 2009 годы.


1992 год

1993 год

1994 год

1995 год

1996 год

1997 год

1998 год

1999 год

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

См. также

Примечания

Ссылки 
 Матчи сборной Белоруссии на сайте EU-Football.info

Сборная Белоруссии по футболу